Jauregi, Jauregui o Jáuregui. hace referencia a varios significados.
Puede ser un apellido o un topónimo.

Topónimo

Argentina 
 José María Jáuregui, partido de Luján, Provincia de Buenos Aires.
 Estación Jáuregui

España 
 Valle de Jauregi o Valle de Jáuregui, en Hernani
 Ullíbarri-Jáuregui, (Álava)

Venezuela 
 Municipio Jáuregui (Táchira)